Мцване:
 Горули Мцване — технический (винный) сорт винограда, используемый для производства белых вин в Грузии.
 Мцване — технический (винный) сорт винограда, используемый для производства белых вин в Грузии.
 Мцване (монастырь) — средневековая церковь в Грузии.
 Мцване-Концхи — поселок в муниципалитете Батуми.